Schwarzweiherbach ist ein Gewässername:

 Schwarzweiherbach (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains bei Hörhof, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schwarzweiherbach, Mittellaufname des Schwarzenbach (Dürrnbach) (linker Oberlauf des Dürrnbachs, zum Haselbach, zur Bibert) vor Thurndorf, Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Schwarzweihergraben
 Schwarzbach
 Weiherbach